Le sigle TLC peut signifier :
 Télévision
 TLC (anciennement The Learning Channel), chaîne de télévision américaine thématique.
 TLC, chaîne de télévision turque, déclinaison turque de la précédente.
 Télévision locale du Choletais, chaîne de télévision locale française.

 Sport 
 Tables, Ladders and Chairs, type de match au catch avec des tables, des échelles et des chaises
 WWE TLC: Tables, Ladders & Chairs (TLC match), évènement de catch basé sur le type de match précédent

 Autres
 Triple Level Cell, type de mémoire flash utilisée pour les SSD
 Thin Layer Chromatography, chromatographie sur couche mince
 Transports du Loir-et-Cher : entreprise de transport de voyageurs assurant les lignes régulières du département de Loir-et-Cher ainsi que le réseau de transport urbain de la ville de Vendôme (VBUS)
 Tratado de Libre Comercio, abréviation espagnole du traité de libre-échange
 TLC, groupe de musique américain
 TCL Corporation, fabricant de matériel électronique situé en Chine. Le groupe a racheté la branche téléviseurs de Thomson
 Textiles d'habillement, linge de maison et chaussures, une filière de recyclage en France.